Por Partido Popular Italiano se puede referir a:
 Partido Popular Italiano, partido político fundado en 1919.
 Partido Popular Italiano, partido político fundado en 1994 como sucesor de Democracia Cristiana.